Пьер Бертон, настоящие имя и фамилия — Пьер Франсуа Самуэль Монтан (; 6 марта 1842, Париж — 23 октября 1912, там же) — французский  и .

Биография 
Внук композитора Анри-Монтана Бертона (1767—1844), правнук композитора Пьера-Монтана Бертона.

Сын актёра Шарля Франсуа Бертона (1820—1874) и Каролины Самсон, писательницы.

Пошёл по стопам отца и тоже посвятил жизнь театру. Дебютировал как актёр на парижских сценах, с успехом выступая в Театре Жимназ (Théâtre du Gymnase), Одеоне, Комеди Франсез, Театре Водевиль (Théâtre du Vaudeville).

В 1865 году дебютировал как драматург с одноактной комедией «Les Jurons de Cadillac», а два года спустя написал другую комедию «La Vertu de ma femme».

С тех пор в течение трёх десятилетий чередовал работу драматурга и профессию актёра. В конце XIX века перестал выступать на сцене, но продолжал до самой смерти писать для театра.

Избранные сочинения 
Комедии
 1864 : Les Flibustiers de la Sonore de Gustave Aimard et Amédée Rolland, Théâtre de la Porte-Saint-Martin
 1869 : Patrie ! de Victorien Sardou, Théâtre de la Porte-Saint-Martin
 1882 : Fédora de Victorien Sardou, Théâtre du Vaudeville
 1886 : Le Crocodile de Victorien Sardou, Théâtre de la Porte-Saint-Martin
 1887 : La Tosca de Victorien Sardou, Théâtre de la Porte-Saint-Martin
 1891 : L’Impératrice Faustine de Stanislas Rzewuski, Théâtre de la Porte-Saint-Martin
 1895 : Le Collier de la reine de Pierre Decourcelle, Théâtre de la Porte-Saint-Martin
Пьесы
 1865: Les Jurons de Cadillac, Théâtre du Gymnase
 1867 : La Vertu de ma femme, Théâtre du Gymnase
 1868 : Didier, pièce en 3 actes, Théâtre de l’Odéon
 1880 : La Tempête, poème symphonique en 3 parties, d’après Shakespeare, poème Armand Silvestre et Pierre Berton, musique Alphonse Duvernoy, Théâtre du Châtelet
 1882 : Sardanapale, opéra en 3 actes, d’après Lord Byron, livret Pierre Berton, musique Alphonse Duvernoy, Concerts Lamoureux
 1889 : Léna, pièce en 4 actes avec Sarah Bernhardt, Théâtre des Variétés
 1894 : Les Chouans, drame en 5 actes de Pierre Berton et Émile Blavet d’après Balzac, Théâtre de l’Ambigu
 1898 : Zaza, pièce en 5 actes de Pierre Berton et Charles Simon4, Théâtre du Vaudeville. Elle sera adaptée l’année suivante à New-York, par David Belasco5.
 1901 : Yvette, comédie en 3 actes d’après Guy de Maupassant, Théâtre du Vaudeville
 1905 : La Belle Marseillaise, drame en 4 actes, Théâtre de l’Ambigu
 1909 : La Rencontre, pièce en 4 actes, Comédie-Française, 17 juin 1909
 1912 : Mioche, pièce en 3 actes, Théâtre du Vaudeville

Примечания

Ссылки 
 Pierre BERTON
 Pierre BERTON